Синковильяс ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс.  Занимает площадь 16,20 км². Население — 25 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары